Bittner:
 Alexander Bittner
 Julius Bittner